Glyphanostomum är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levinsen 1884. Glyphanostomum ingår i familjen Ampharetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Glyphanostomum